Chapelle Saint-Jean-Baptiste peut désigner :
 la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Chièvres en Belgique ;
 la chapelle Saint-Jean-Baptiste d'Aucamville ;
 la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Gap ;
 la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Monaco ;
 la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Toulouse.
 la chapelle rupestre Saint-Jean-Baptiste de Digne-les-Bains.

Voir aussi la catégorie : 

~